Příjmení Hartung nese více různých osobností:

 Fritz Hartung (1883–1967) – německý historik
 Hans Hartung (1904–1989) – německý abstraktní malíř a grafik
 Max Hartung (* 1989) – německý sportovní šermíř

Externí odkazy